Stanisław Kazanowski (zm. przed 1524) – podkomorzy lubelski
 Stanisław Kazanowski (1601–1648) – dworzanin Władysława IV